Senior (łac. starszy, od senex stary) może odnosić się do:

 senior – feudał sprawujący władzę nad podległymi mu wasalami
 senior – najstarszy męski przedstawiciel średniowiecznego rodu monarszego
 biskup senior – biskup diecezjalny lub pomocniczy, który przeszedł w stan spoczynku
 Senior – tytuł albumu grupy muzycznej Röyksopp
 senior – miano przyznawane członkom Związku Harcerstwa Polskiego, którzy ukończyli 50 lat

 senior – najstarszy wiekiem członek rodziny, organizacji lub zespołu, najstarszy stażem pracownik
 senior – część imienia mężczyzny, która odróżnia go od syna noszącego to samo imię i nazwisko
 senior – zawodnik sportowy w wieku właściwym dla uprawiania danej dyscypliny
 senior – wyższy duchowny protestancki stojący na czele diecezji lub senioratu (jednostki administracyjnej kościoła), odpowiednik biskupa lub superintendenta
 senior – tytuł duchownego wyznania ewangelicko: augsburskiego, reformowanego i unijnego w Wojsku Polskim II RP, odpowiadający randze pułkownika (komandora)

Zobacz też